Charles Shaughnessy – attore britannico
 David Shaughnessy – doppiatore e regista britannico
 Ed Shaughnessy – batterista statunitense
 Francis Shaughnessy – hockeista su ghiaccio statunitense
 Joe Shaughnessy – calciatore irlandese
 Matt Shaughnessy – giocatore di football americano statunitense
 Meghann Shaughnessy – ex tennista statunitense
 Mickey Shaughnessy – attore statunitense

Pagine correlate
 O'Shaughnessy